Die 10. Champions Trophy der Damen im Hockey fand vom 24. August bis zum 1. September 2002 in Macau statt. Die chinesische Auswahl konnte den Titel zum ersten Mal erlangen. Deutschland verzichtete aus terminlichen Gründen.

Teilnehmer 
  (Olympiasieger 2000, Weltmeister 1998)
  (Olympiazweiter, Vierter der Weltmeisterschaft und Titelverteidiger)
  (Vizeweltmeister, Olympiadritter)
  (Sieger der Champions Challenge 2002)
  (Gastgeber, Olympiafünfter)
  (Olympiasechster)

Ergebnisse

Finalrunde

Weblinks 
 hockey.de

2002
Hockey 2002
Sportveranstaltung in Macau
Hockey (Volksrepublik China)